Charles Urbanus sr. (1914-1980): Nederlands honkballer en honkbalcoach.
 Charles Urbanus jr. (geboren in 1955): Nederlands honkballer, neef (oomzegger) van Charles Urbanus sr.
 Charles Urbanus-toernooi: Een jaarlijks terugkerend honkbalevenement, genoemd naar Charles Urbanus sr.